Севасто́польская площадь:

 Севастопольская площадь (Москва)
 Севастопольская площадь (Киев)

См. также 
 Севастопольская улица
 Севастопольский бульвар
 Севастопольский переулок
 Севастопольский проспект
 Севастопольское шоссе